SNAE peut désigner :
 l’expédition Scotia officiellement la ,
 la section nationale des anciens exploitants, une des sections sociales de la FNSEA.